El término cubeta puede hacer referencia a:

Cubeta. Mueble en forma de amplio recipiente abierto que se utiliza para presentar productos para su venta. 
Cubeta. Recipiente utilizado en los laboratorios para contener muestras de espectroscopia. 
Cubeta. En odontología, una cubeta es un recipiente que tiene por objetivo llevar el material de impresión dentro de la cavidad bucal, confinándolo en el lugar deseado hasta que endurece.
Cubeta o cubo. Recipiente que generalmente tiene forma de cono truncado que se utiliza para transportar líquidos.
Cubeta. En geografía, área del terreno que recoge las aguas. Pueden ser cuencas hídricas abiertas al mar o cerradas ("cuencas endorreicas").